Национальный чемпионат I 1971/1972 () — 70-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1971/1972
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1971 году
Спорт в Венгрии в 1972 году